

Onomastica
 Sung – nome proprio di persona coreano

Persone
 Ji Sung – attore sudcoreano
 Sung Hye-rim – attrice nordcoreana
 Sung Hyun-ah – attrice e modella sudcoreana
 Sung Jae-gi – attivista e filosofo sudcoreano
 Sung Ji-hyun – giocatrice di badminton sudcoreana
 Sung Jung-A – ex cestista sudcoreana
 Sung Lin Yung – ex calciatore cinese
 Sung Nak-woon – calciatore sudcoreano
 Sung Si-bak – pattinatore di short track sudcoreano
 Sung Si-kyung – cantante e attore sudcoreano
 Sung Yu-chi – taekwondoka taiwanese

Storia
 Dinastia Sung – famiglia sovrana cinese